FA Premier League 1992/1993 spelades 15 augusti 1992 till 11 maj 1993. Det var premiärsäsongen för Premier League. Serien var högdramatisk och vanns till slut av Manchester United. Det var första gången sedan säsongen 1966/1967 som klubben vann. Nyckelspelare var Eric Cantona, Mark Hughes, Steve Bruce och Andrej Kantjelskis. Eric Cantona kom i november 1992 från Leeds United som rasade och slutade på 16:e plats. Tvåa i serien blev överraskningen Aston Villa som länge ledde ligan och var på väg mot en sensationell seger, men kroknade. Norwich City slutade trea, trots att laget släppte in fler mål än man gjorde. Blackburn Rovers överraskade och kom fyra som nykomling, medan klassiska Nottingham Forest åkte ur. Liverpool floppade och kom knappt in på topp-sex. Arsenal hade också stora problem och kom på tionde plats.

Personal och dräkter 
(Per den 9 maj 1993)

Tabell

Anmärkningslista

Referenser 

1992 i Storbritannien
1993 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992/1993